El término guerra indo-pakistaní puede referirse a una serie de conflictos armados ocurridos durante el largo conflicto entre India y Pakistán:

 Guerra indo-pakistaní de 1947
 Guerra indo-pakistaní de 1965
 Guerra indo-pakistaní de 1971